Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz bezeichnet:
 das Rosenkranzfest

und steht für folgende Kirchengebäude:
 St. Maria Rosenkranz (Dobrzenice), römisch-katholische Kirche in Dobrzenice, Polen
 Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz (Swakopmund), römisch-katholische Kirche in Swakopmund, Namibia
 Rosenkranz-Basilika (Karumathampatti), römisch-katholische Kirche  in Karumathampatti, Tamil Nadu, Indien

Siehe auch:
 :Kategorie:Rosenkranzkirche